Пахолю́к — українське прізвище.

 Пахолюк Іван Арсентійович (1916—1967) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу. Нагороджений орденом Леніна, двома орденами Червоного Прапора та іншими численними нагородами.
 Пахолюк Роман Васильович (1979) — український та казахський футболіст, нападник.

Українські прізвища